Гран-при Индустрия & Артиджанато ди Ларчано () — шоссейная однодневная велогонка, проводится ежегодно в конце марта в Ларчано в провинции Пистоя области Тоскана в Италии.

История 
Гонка появилась в 1967 году под названием Circuito di Larciano и проводилась в формате нескольких критериума. В 1977 году была переименована в Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano. С 1979 года стала однодневной.

В течение 1990-х и начала 2000-х годов гонка имела категорию 1.2. С созданием континентальных туров вошла в календарь UCI Europe Tour и повысила свою категорию до 1.1. С 2017 года гонка имеет категорию 1.HC.

В 2015 году из-за постоянно растущих организационных расходов и отсутствия интереса со стороны гонщиков и команд высшего уровня, организатор решил отменить гонку. В следующем году гонка была возобновлена в марте, на следующий день после Страде Бьянке и за три дня до старта Тиррено — Адриатико, чтобы привлечь команды World Tour и крупных спонсоров.

В 1997 являлась Чемпионатом Италии по шоссейному велоспорту. Входит в Велошоссейный кубок Италии.

Маршрут гонки проходит по городу Ларчано по двум очень отчётливым кругам. Первый круг без значительных неровностей и протяжённостью 22,3 км преодолевается четыре раза. Второй круг, также преодолеваемый четыре раза и имеющий протяжённость 27,5 км, предусматривает подъёма в Форнелло, далее маршрут проходит до склона в Сан-Баронто с последующим спуском Лампореккьо. Далее следует финальная прямая.

Призёры

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт
 Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано на Сyclingarchives
 Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано на Memoire-du-cyclisme
  Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано на Сqranking
 
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1967 года